

Geografia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jasień

Osoby 
 Andreas Gassen – niemiecki ortopeda
 Joseline Gassen – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Gasen
 Kōhaku Uta Gassen